Abécédaire peut signifier:

 abécédaire ou abécédarien, un membre d'une secte anabaptiste allemande du  ;
 abécédaire, un support visuel (livre, affiche, broderie) présentant l'ensemble des symboles d'un alphabet.